La Volta a Turquia 2017 va ser la 53a edició de la Volta a Turquia. La cursa es disputà entre el 10 i el 15 d'octubre de 2017, amb un recorregut de 1.226,3 km distribuïts en sis etapes. La cursa formà part, per primer cop, del calendari UCI World Tour 2017

El vencedor final fou l'italià Diego Ulissi (UAE Team Emirates), que s'imposà per 12" al danès Jesper Hansen (Astana Team). Completà el podi el també italià Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec).

En les classificacions secundàries Edward Theuns (Trek-Segafredo) guanyà la classificació per punts, Mirco Maestri (Bardiani CSF) la de la muntanya, Daniel Martínez (Wilier Triestina-Selle Italia) la dels joves i el Wilier Triestina-Selle Italia la classificació per equips.

Equips participants

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Classificació general

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
 

UCI World Tour 2017
2017